Peter Petran bzw. Peter Petrán ist der Name folgender Personen:

* Peter Petran (Schauspieler) (* 1912), deutscher Schauspieler
 Peter Petrán (Schachspieler) (* 1954), slowakischer Schachspieler
 Peter Petrán (Fußballspieler) (* 1981), slowakischer Fußballspieler